

Casate 
 Casato di Nassau-Siegen – ramo collaterale del Casato di Nassau

Persone 

 Enrico di Nassau-Siegen –  conte di Nassau-Siegen 
 Enrico I di Nassau-Siegen –  conte di Nassau-Siegen e fondatore del casato di Nassau-Siegen
 Federico Guglielmo Adolfo di Nassau-Siegen – principe di Nassau-Siegen
 Federico Guglielmo II di Nassau-Siegen – ultimo principe della linea calvinista di Nassau-Siegen
 Giorgio Federico di Nassau-Siegen – conte di Nassau-Siegen, conte di Katzenelnbogen, Vianden e Diez, barone di Beilstein
 Giovanni Francesco Desiderato di Nassau-Siegen – conte di Nassau-Siegen e statolder di Limburgo e dell'Alta Gheldria
 Giovanni VII di Nassau-Siegen – conte di Nassau-Siegen e con il nome di Giovanni I di Freudenberg
 Giovanni Maurizio di Nassau-Siegen – conte di Nassau-Siegen, governatore di Kleve, di Mark e di Ravensberg
 Giovanni VIII di Nassau-Siegen – nobile e militare tedesco
 Guglielmo Giacinto di Nassau-Siegen – principe di Nassau-Siegen e pretendente del principato d'Orange
 Guglielmo Maurizio di Nassau-Siegen – principe di Nassau-Siegen
 Karl Heinrich di Nassau-Siegen – avventuriero e ufficiale francese
 Sofia Amalia di Nassau-Siegen – principessa appartenente al ramo di Nassau-Siegen e duchessa consorte di Curlandia